Подсадье — название населённых пунктов:

Россия 
 Подсадье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Подсадье — бывшая деревня в Псковском районе Псковской области.

Примечания